Le marquisat de la vallée d'Oaxaca (Mexique) est un titre nobiliaire non héréditaire accordé le  par l'empereur Charles V à l'explorateur, découvreur et conquistador Hernán Cortés, gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne, en reconnaissance pour ses services à la couronne «et spécialement pour la découverte et le peuplement de la Nouvelle Espagne».
Malgré son nom, le marquisat couvrait une région plus importante que la vallée de Oaxaca qui comprenait une vaste étendue territoriale comprenant les entités mexicaines actuelles suivantes : le Oaxaca, le Morelos, le Veracruz, le Michoacán, l'État de Mexico et le district fédéral de Mexico. 

Le titre a été porté par les descendants de Cortés jusqu'en 1814 lorsque la constitution de Apatzingan abolit les titres héréditaires au Mexique. Après la mort du douzième marquis en 1859, ses successeurs comme le duc de Monteleone n'ont pas renouvelé le titre jusqu'en 1916, lorsque le seizième duc de Monteleone devient le treizième marquis de la vallée de Oaxaca. Le titre devient de nouveau dormant à sa mort en 1938. Un membre d'une branche cadette de la famille (descendant de le septième marquise) demande et obtient la reprise du titre en 1973. Les descendants du treizième marquis, une famille établie en Italie, a revendiqué le titre, mais elle n'a pas pris de mesures juridiques en Espagne contre le détenteur légal. Compte tenu des revendications multiples, il convient de noter que la poursuite du marquisat est conditionnée par loyauté envers le roi d'Espagne.

Noblesse
Noblesse espagnole
Nouvelle-Espagne